Twee Vier was een radioprogramma van omroep AVROTROS op NPO 3FM. De twee uur durende afleveringen werden van maandag tot en met vrijdag uitgezonden, waar ook de naam Twee Vier aan te danken is. De presentator was Herman Hofman, maar in verband met ziekte heeft Sophie Hijlkema het programma in de eerste anderhalf jaar grotendeels gepresenteerd. 

Na de bekendmaking van de nieuwe programmering van NPO 3FM is het programma gestopt, in verband met het verplichte vertrek van Hofman. De laatste uitzending was op 31 augustus 2022.